Vicente García peut désigner :

 Vicente García González (1833-1886), général et patriote cubain ;
 Vicente García-Huidobro Fernández (1893-1948), poète surréaliste et écrivain chilien ;
 Vicente García de Mateos (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 Vicente Antonio García de la Huerta (1729-1787), poète espagnol.